

Роквуд — місто, штат Мічиган
 Роквуд — місто, штат Пенсільванія
 Роквуд — місто, штат Теннессі
 Роквуд — селище, штат Іллінойс
 Роквуд — переписна місцевість, штат Вірджинія